Guadalupe County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Guadalupe County (Nové Mexiko) – okres státu Nové Mexiko
 Guadalupe County (Texas) – okres státu Texas